ABC-TV peut désigner :
 American Broadcasting Company, chaîne de radio et de télévision aux États-Unis ;
 Australian Broadcasting Corporation, chaîne de télévision australienne ;
 Associated British Corporation, compagnie au Royaume-Uni ;
 Asahi Broadcasting Corporation, chaîne de télévision située à Osaka, Japon ;
 Associated Broadcasting Company, chaîne de radio et de télévision aux Philippines ;
 ABC1, chaîne de télévision australienne, anciennement connue sous le nom de ABC TV ;
 , chaîne de télévision australienne.

Homonymie